Мексика принимала участие в Летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико (Мексика) в одиннадцатый раз за свою историю, и завоевала девять медалей, по три каждого достоинства. Сборную страны представляли 275 спортсменов (233 мужчины, 42 женщины). Это самое массовое и самое удачное выступление Мексики на олимпийских играх.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в полуфинале, распределяли места в малом финале B
 Мужчины

Хоккей на траве 

 Результаты
 Групповой этап (Группа A)

 Матч за 15-е место

Итог: Мужская сборная Мексики по хоккею на траве заняла 16-е место

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

1968
Страны на летних Олимпийских играх 1968 года